Die Divizia B 1958/59 war die 19. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Minerul Lupeni stieg in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils 14 Mannschaften ausgetragen. Der Sieger der Staffel 1 stieg in die Divizia A auf. TAROM Bukarest war als Reservemannschaft nicht aufstiegsberechtigt. Es stieg auch kein anderer Verein aus der Staffel 2 auf, da es keine Absteiger gab, und die Divizia B für die folgende Saison erneut aufgestockt wurde.

Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1958/59 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1958/59
1958 59